Китайська Суперліга 2012 — 53-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Китаю. Чемпіоном вдруге поспіль став Гуанчжоу Евергранд.

Клуби

Турнірна таблиця

Результати

Бомбардири

Примітки

Посилання 
 Китайська Суперліга на soccerway 

2012
Китай
2012 у китайському спорті